Robert cel Puternic () a fost un membru important al aristocrației Imperiului franc și tatăl a doi regi ai Regatul Franc de vest: Robert I și Odon (sau Eudes).

A fost căsătorit cu Adélaïde de Tours.

Nașteri în secolul al IX-lea
Decese în 866
Decese pe 2 iulie
Nobilime
Europeni din secolul al IX-lea
Perioada carolingiană